Neopleustes är ett släkte av kräftdjur. Neopleustes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Neopleustes